Sicoris ist:

 Pseudonym von Rossend Marsol Clua (1922–2006), katalanischer Journalist und andorranischer Schriftsteller
 der antike Name des spanischen Flusses Segre